Alain Côté je lahko:
 Alain Côté (hokejist, rojen 1957), kanadski hokejist
 Alain Côté (hokejist, rojen 1967), kanadski hokejist